Sept-Septembre ou VII-septembre ou 7-Septembre, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

 7 septembre,   jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonymes 

Les noms de plusieurs voies, places, sites ou édifices, de pays ou régions francophones, contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des évènements cités en page d'éphéméride du 7 septembre, ou à des évènements locaux.

En Belgique : événements non connus.

En France : 
 Le  : Dénonciation et massacre de maquisards réfractaires au STO, dans le bois de Thouraud, près de Sardent, dans la Creuse.
 Le  : La commune de Mondelange est libérée par la 3e armée de Patton.
Autres dates et lieux : événements non connus.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page Septembre (odonymie).

Références et localisations

Références

Géolocalisations

Voir aussi 

Homonymie
07